Webersberg heißen folgende geographische Objekte:

Orte, Gemeindeteile:
 Webersberg (Buchenbach), ein Wohnplatz in der Gemeinde Buchenbach im Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald
 Webersberg (Schönheide), ein Ortsteil von Schönheide im Erzgebirgskreis
 Webersberg (Seeham), Ortsteil von Seeham im Bezirk Salzburg-Umgebung, Österreich
 Webersberg (Wittibreut), Ortsteil von Wittibreut im Landkreis Rottal-Inn

Berge und Erhebungen:
 Webersberg (), Pass bei Wattwil im Kanton St. Gallen, Schweiz
 Webersberg (), südlich von Homburg im Saarpfalz-Kreis, Saarland